Князь Анджей (Андрей Фёдорович) Масальский (ум. 1651) — государственный деятель Великого княжества Литовского, маршалок гродненский (с 1618), каштелян брест-литовский (1627—1643), воевода минский (1643—1645) и берестейский (1645—1651).

Биография 
Представитель обширного русско-литовского княжеского рода Масальских (Рюриковичи). Происходил из олекшицкой линии князей Масальских, сын маршалка господарского и гродненского, князя Фёдора Ивановича Мосальского (ум. 1617), и Богданы Андреевны Лукомской. Братья — князья Александр (ум. 1614) и Григорий (ум. 1641).

С 1618 года Анджей Масальский занимал должность маршалка гродненского, в 1627 году был назначен каштеляном брест-литовским. В марте 1643 года получил должность воеводы минского, которую занимал до 13 января 1645 года, когда был назначен воеводой берестейским.

Князь Анджей Масальский принадлежал к группе католических сенаторов, назначенных польским королём Сигизмундом III Вазой. В 1632 году каштелян берестейский Анджей Масальский подписал протест против постановления конвокационного сейма, гарантировавшего религиозную свободу диссидентам и православным. В 1648 году воевода берестейский Анджей Масальский участвовал в избрании Яна II Казимира Вазы на польский королевский престол.

Семья 
Был дважды женат. Его первой женой стала Эльжбета Вейхер, дочь воеводы хелминского Яна Вейхера (1580—1626) и Анны Щавинской (ум. 1627). Дети:

 Станислав Масальский (ум. 1670), подкоморий гродненский
 Изабелла Масальская, жена хорунжего волковысского Лукаша Войны
  
Вторично женился на Кристине Тышкевич (ум. после 1655), единственной дочери воеводы киевского Януша Тышкевича (1590—1649) и Ядвиги Белжецкой. Дети:

 Казимир Масальский (ум. 1656), королевский покоевый дворянин
 Марцибелла Масальская, жена старосты горждовского Войны.

Литература 
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 788 с.: іл. ISBN 985-11-0378-0.

Ссылки 
 Генеалогия Масальских
 Родославная роспись князей Мосальских

Анджей
Воеводы минские
Воеводы берестейские
Каштеляны берестейские